Макси́м Па́влович Низо́вцев (9 сентября 1972, Кустанай, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский футболист, выступал на позиции полузащитника. В прошлом один из самых известных футболистов страны.

Карьера

Клубная 
Воспитанник городской ДЮСШ Кустаная. В 1991 году подписал контракт с местным клубом «Кустанаец». В 1992 году вместе с клубом дебютировал в высшей лиге чемпионата Казахстана. Отыграв в родном клубе 4 сезона, перешёл в российский клуб первого дивизиона «Балтику». В 1996 году команда вышла в высший дивизион. Низовцев стал одним из лидеров команды и в 1999 году перешёл в ЦСКА. Рекордсмен по забитым мячам «Балтики» в высшем дивизионе. В Москве закрепиться в составе помешала тяжелая травма. На следующий сезон он вернулся в Калининград, но уже через год он перешёл в саратовский «Сокол». В 2004 году после окончания контракта с «Черноморцем» в качестве свободного агента перешёлт в родной «Тобол». По его словам, в Костанай приехал не доигрывать, а играть. Вместе с клубом Низовцев играл в кубке УЕФА, дойдя до третьего раунда. В сезоне 2004 заработал бронзовые медали, а в следующем сезоне серебряные. В сезоне 2006 по приглашению Владимира Муханова подписал контракт с «Актобе». В 2008 году, отыграв сезон в составе усть-каменогорского «Востока», завершил карьеру игрока.

В сборной 
В сборной Казахстана дебютировал 11 апреля 1994 года в игре со сборной Таджикистана, выйдя на замену вместо Николая Курганского. Первый гол забил в ворота сборной Катара в отборочном матче кубка Азии, этот гол стал единственным и победным в матче. С 1997 по 2003 год перестал вызываться в национальную сборную страны. В 2004 году вновь был вызван, став самым возрастным и опытным в сборной.

Тренерская 
В 2009 году стал главным тренером молодёжного состава «Балтики». В 2011 году вошёл в тренерский штаб основной команды. Шли слухи, что Низовцев может возглавить костанайский «Тобол».

Зимой 2011 года директор «Тобола» Николай Панин заявил, что Максим Низовцев не сможет возглавить команду, т. к. у него нет тренерской лицензии PRO.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2005, 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2004
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1999

Личная жизнь 
Его отец, Павел Низовцев (1948—2009), также был футболистом, выступал за кустанайский «Автомобилист».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Балтики»
 Профиль на сайте РФПЛ
 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Восток»
Футбольные тренеры Казахстана